Банкай:
 Банкай — община в уезде Бакха, провинция Лаокай, Вьетнам.
 Банкай — вторая форма занпакто в «Блич».